El Negro (Puerto Rico), een plaats in Puerto Rico
 Negre de Banyoles, een Bosjesman wiens lichaam lange tijd tentoongesteld stond in het Darder Museum, Banyoles, Catalonië, Spanje